Kaiyo ist der Name von
Kaiyō (Stadt), einer japanischen Stadt im Distrikt Kaifu in der Präfektur Tokushima
Kaiyō (Schiff, 1938), einem Geleitflugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine